El título The Big Sleep puede hacer referencia a:
The Big Sleep, novela escrita por Raymond Chandler en 1939; 
The Big Sleep, película basada en la novela citada, dirigida por Howard Hawks en 1946; 
The Big Sleep, segunda versión cinematográfica de la misma novela, dirigida por Michael Winner en 1978; o
«The Big Sleep» tercer episodio de Total Drama Island.

Enlaces externos 

hr:Duboki san (1946)
pt:The Big Sleep